Groß Breesen steht für:
 Groß Breesen (Guben), Ortsteil von Guben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Groß Breesen (Zehna), Ortsteil von Zehna, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Groß Breesen, Gutshof und Dorf im ehemaligen Landkreis Trebnitz in Schlesien, heute Polen
 Groß Breesen (Lehrgut), Ausbildungsstätte für auswanderungswillige junge Juden und Jüdinnen 1936–1942 auf dem vorgenannten schlesischen Gutshof